Серге́й Журавлёв:
 Журавлёв, Сергей Валерианович (род. 1966) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Журавлёв, Сергей Владимирович (род. 1960) — российский историк.
 Журавлёв, Сергей Макарович (1894—1919) — участник революционного движения, борьбы за установления Советской власти в Семиречье, Верном.
 Журавлёв, Сергей Николаевич (род. 1959) — советский футболист.
 
 Журавлёв, Сергей (род. 1960) — советский и российский пауэрлифтер.